|-
| 6401 Roentgen ||  || 15 aprilie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker, 
|-
| 6402 Holstein ||  || 9 aprilie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 6403 Steverin || 1991 NU || 8 iulie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6404 Vanavara ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6405 Komiyama || 1992 HJ || 30 aprilie 1992 ||  || , 
|-
| 6406 || 1992 MJ || 28 iunie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6407 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6408 Saijo ||  || 28 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 6409 || 1992 VC || 2 noiembrie 1992 ||  || 
|-
| 6410 Fujiwara ||  || 29 noiembrie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 6411 Tamaga || 1993 TA || 8 octombrie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6412 Kaifu ||  || 15 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 6413 Iye ||  || 15 octombrie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 6414 Mizunuma || 1993 UX || 24 octombrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6415 ||  || 11 noiembrie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 6416 Nyukasayama ||  || 14 noiembrie 1993 ||  || , 
|-
| 6417 Liberati || 1993 XA || 4 decembrie 1993 ||  || 
|-
| 6418 Hanamigahara || 1993 XJ || 8 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6419 Susono || 1993 XX || 7 decembrie 1993 || Susono || , 
|-
| 6420 Riheijyaya ||  || 14 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6421 ||  || 6 decembrie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 6422 Akagi ||  || 7 februarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6423 Harunasan ||  || 13 februarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6424 Ando ||  || 14 martie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 6425 ||  || 28 noiembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 6426 Vanýsek || 1995 ED || 2 martie 1995 || Kleť || 
|-
| 6427 || 1995 FY || 28 martie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 6428 Barlach || 3513 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6429 Brancusi || 4050 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6430 || 1964 UP || 30 octombrie 1964 ||  || 
|-
| 6431 || 1967 UT || 30 octombrie 1967 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 6432 Temirkanov ||  || 3 octombrie 1975 ||  || L. I. Cernîh
|-
|  || 1978 WC || 18 noiembrie 1978 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6434 Jewitt || 1981 OH || 26 iulie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6435 Daveross || 1984 DA || 24 februarie 1984 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 6436 Coco ||  || 13 mai 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 6437 Stroganov ||  || 28 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6438 Suárez ||  || 18 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6439 Tirol || 1988 CV || 13 februarie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 6440 Ransome ||  || 8 septembrie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6441 Milenajesenská ||  || 9 septembrie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6442 Salzburg ||  || 8 septembrie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 6443 ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 6444 || 1989 WW || 20 noiembrie 1989 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 6445 Bellmore ||  || 23 martie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6446 Lomberg || 1990 QL || 18 august 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6447 Terrycole ||  || 14 octombrie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6448 || 1991 CW || 8 februarie 1991 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 6449 Kudara ||  || 7 februarie 1991 ||  || T. Seki
|-
| 6450 ||  || 9 aprilie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6451 Kärnten ||  || 9 aprilie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 6452 Johneuller || 1991 HA || 17 aprilie 1991 ||  || 
|-
| 6453 || 1991 NY || 13 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6454 ||  || 29 octombrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6455 || 1992 HE || 25 aprilie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6456 Golombek || 1992 OM || 27 iulie 1992 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 6457 Kremsmünster || 1992 RT || 2 septembrie 1992 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 6458 Nouda ||  || 2 octombrie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 6459 Hidesan ||  || 28 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
|  ||  || 26 octombrie 1992 || Bassano Bresciano || , 
|-
| 6461 ||  || 4 noiembrie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6462 Myougi ||  || 9 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6463 Isoda ||  || 13 ianuarie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 6464 Kaburaki || 1994 CK || 1 februarie 1994 ||  || , 
|-
| 6465 Zvezdotchet || 1995 EP || 3 martie 1995 ||  || T. V. Kryachko
|-
| 6466 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 6467 Prilepina ||  || 14 octombrie 1979 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 6468 Welzenbach ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
|  || 1982 PC || 14 august 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
|  ||  || 14 septembrie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6471 Collins ||  || 4 martie 1983 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6472 Rosema || 1985 TL || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6473 Winkler || 1986 GM || 9 aprilie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6474 Choate ||  || 21 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6475 Refugium ||  || 29 septembrie 1987 ||  || P. Wild
|-
| 6476 || 1987 VT || 15 noiembrie 1987 || Kleť || 
|-
| 6477 ||  || 14 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6478 Gault ||  || 12 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 6479 Leoconnolly || 1988 LC || 15 iunie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6480 Scarlatti ||  || 12 august 1988 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 6481 Tenzing ||  || 9 septembrie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6482 Steiermark ||  || 10 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 6483 Nikolajvasilʹev ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6484 Barthibbs ||  || 23 martie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6485 Wendeesther ||  || 25 octombrie 1990 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker, 
|-
| 6486 || 1991 FO || 17 martie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6487 Tonyspear ||  || 8 aprilie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6488 Drebach ||  || 10 aprilie 1991 ||  || F. Börngen
|-
|  || 1991 JX || 10 mai 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6490 ||  || 12 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
|  || 1991 OA || 16 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6492 ||  || 18 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6493 Cathybennett || 1992 CA || 2 februarie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6494 || 1992 NM || 8 iulie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 6495 ||  || 19 octombrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 6496 Kazuko ||  || 19 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 6497 Yamasaki ||  || 27 octombrie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 6498 Ko ||  || 26 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 6499 Michiko ||  || 27 octombrie 1992 ||  || , 
|-
| 6500 Kodaira || 1993 ET || 15 martie 1993 ||  || K. Endate, 
|-